Roncaglie ima više značenja:
 Roncaglie, Piacenza
 Roncaglie, Torino